

Sigle 
 New Zealand Skeptics – associazione scettica neozelandese
 Nogometna zveza Slovenije – Federazione calcistica della Slovenia

Codici 
 nzs – codice ISO 639-3 della lingua dei segni neozelandese